Narcisa je lahko:

 Narcisa, roža iz rodu čebulnic
 Narcisa, žensko osebno ime